Die Mestaruussarja 1953 war die 23. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zehn Mannschaften vom 3. Mai bis 1. November ausgespielt. 

Meister wurde Vaasa IFK. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 
Da Vaasa IFK und Kotkan Jäntevä dieselbe Anzahl an Punkten hatten, gab es zwischen diesen beiden Mannschaften ein Entscheidungsspiel um die finnische Meisterschaft:

|}
Damit Vaasa IFK finnischer Meister 1953.

Torschützenkönig 
Rainer Forss von Turun Pyrkivä wurde mit 15 Treffern Torschützenkönig der Mestaruussarja 1953.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1953
1953